De Oberliga Hamburg 2011/12 was het 67ste voetbalkampioenschap van de Oberliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Oberliga vormde de vijfde klasse in het Duitse voetbalsysteem, onder de Regionalliga Nord. De competitie werd gespeeld van 29 juli 2011 tot 25 mei 2012. 

SC Victoria Hamburg werd kampioen en promoveerde naar de Regionalliga Nord.

Eindstand 

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2011/12